

Patronymie
Iablonski, Yablonski (masculin ; en ) ou Iablonskaïa, Yablonskaïa (féminin ; en ), est le nom de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Dmitri Yablonski (1962-), violoncelliste et chef d'orchestre russe
 Evgueni Yablonski (1995-), footballeur biélorusse
  (1924-1998), mathématicien soviétique
 Tatiana Yablonskaïa (1917-2005), peintre soviétique d'origine ukrainienne

Voir aussi 
 
 

Patronyme russe